Sanavia – cognome italiano
 Cristian Sanavia – ex pugile italiano
 Leone Sanavia – liutaio italiano